Dentro – album dei La Bottega dell'Arte del 1977
 Dentro – album di Niccolò Fabi del 2007
 ...Dentro... – singolo di Beba Loncar del 1978